Luco dei Marsi, une commune en Italie.
 Ramón Barros Luco, (1835 - 1919), un avocat et homme politique chilien.
 Le jardin du Luxembourg.